Araripe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araripe (kommun), Ceará, 
 Araripe (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar